Is Life Worth Living? – film del 1921 diretto da Alan Crosland
Is Life Worth Living? – film tv del 1938 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
Is Life Worth Living? – film tv del 1949 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)